chlorany – ogólna nazwa soli tlenowych kwasów chloru w systemie Stocka, o wzorze ogólnym MIClOn (n = 1–4)
 chlorany – nazwa półsystematyczna soli kwasu chlorowego o wzorze ogólnym MIClO3
 chloran – nazwa systematyczna chlorowodoru według systemu nomenklatury podstawnikowej IUPAC